

Patronyme 

 Éric Halphen (1959- ), magistrat et homme politique français ;
 Eugène Halphen (1820-1912), historien français ;
 Fernand Halphen (1872-1917), compositeur français ;
 Georges Halphen (1913-2003), économiste français ;
 Georges Henri Halphen (1844-1889), mathématicien français ;
 Germaine Halphen (1884–1975), philanthrope française, épouse d'Édouard Alphonse James de Rothschild ;
 Louis Halphen (1880-1950), historien français ;
 Noémie Halphen (1888-1968), épouse de Maurice de Rothschild.

Orthographe différente 
 Nicolas et Claude Halfen, membres de l'Action directe.

Voir aussi 
 Famille Halphen
 
 
  (variante : Gelfant)
  (à l'origine Halfan, Chalfan )
 Helfand (variantes : Helfant, Helphand)

Patronyme juif